L'édition 2014 du tournoi de Valence s'est déroulée du 20 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 Andy Murray remporte la finale en simple après un combat intense de 3 h 19 alors que Tommy Robredo avait obtenu cinq balles de match. L'Espagnol perd sa troisième finale de l'année, la deuxième face à l’Écossais. Lors de la poignée de main Robredo lui souffle : . L'Écossais remporte son  ATP en simple.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău s'imposent en finale face à Kevin Anderson et Jérémy Chardy. Il s'agit du  de leur association et respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Valence
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 

Valence
ATP 2014
Sport en Espagne en 2014
Tennis en octobre 2014